Ratte (Louhans), een gemeente in het Franse departement Saône-et-Loire
Landkreuzer P. 1000 Ratte, een Duitse tank
De Ratte, buurtschap in de gemeente Terneuzen
Ratte (Tielt), wijk in Schuiferskapelle
Ratte (aardappel), een aardappelras